Kelchtermans ist der Familienname folgender Personen:

 Lambert Kelchtermans (1929–2021), belgischer Politiker
 Theo Kelchtermans (* 1943), belgischer Politiker